Nieber ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan von Nieber (1855–1920), Militärluftschiffer und Begründer des Flugplatzes Johannisthal
 Silvia Nieber (* 1960), Politikerin

Siehe auch:
 Nieper